freiheitlich steht:

 allgemein für freiheitsliebend, siehe Freiheit
 für eine politische Grundströmung, den Liberalismus
 für einen Grundwert im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, siehe freiheitliche demokratische Grundordnung

Mehrere politische Organisationen führen oder führten den Begriff freiheitlich in ihrem Namen:
 eine Partei in der italienischen Provinz Bozen-Südtirol, siehe Die Freiheitlichen
 eine deutsche Neonazi-Organisation, siehe Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei
 eine deutsche Kleinpartei, siehe Freiheitliche Deutsche Volkspartei
 eine deutsche Kleinpartei, siehe Freiheitliche Partei Deutschlands
 eine österreichische Partei, siehe Freiheitliche Partei Österreichs
 eine österreichische Partei, siehe Freiheitliche Sammlung Österreichs
 eine deutsche Kleinpartei, siehe Freiheitliche Volkspartei
 der Verein Hür Türk, siehe Freiheitlich Türkisch-Deutscher Freundschaftsverein

Siehe auch:
 liberal